Satu Mare se poate referi la: 

 județul Satu Mare, România

 Satu Mare, oraș în județul Satu Mare, România
 Satu Mare, Arad localitate în județul Arad, România
 Satu Mare, Harghita localitate în județul Harghita, România, reședința comunei cu același nume
 Satu Mare, Mehedinți localitate în județul Mehedinți, România
 Satu Mare, Suceava localitate în județul Suceava, România
 Satu Mare (Crucea), Suceava localitate în județul Suceava, România

Vezi și 
 Satu (dezambiguizare)
 Satu Mic (dezambiguizare)
 Satu Nou (dezambiguizare)